Михаи́л Ковале́нко:
 Коваленко, Михаил Вадимович (род. 1995) — российский футболист.